

Oprogramowanie 
 Mozilla Firefox – przeglądarka internetowa
 Mozilla Application Suite – pakiet programów
 Mozilla – pierwotnie nazwa kodowa silnika dla przeglądarki Netscape Navigator

Organizacje 
 Mozilla Foundation – organizacja non-profit
 Mozilla Corporation – przedsiębiorstwo
 Mozilla (przedsięwzięcie) – przedsięwzięcie zainicjowane przez Netscape Communications

Inne 
 Mozilla Public License – licencja wolnego oprogramowania
 Księga Mozilli – komputerowy easter egg